Павел Николаевич Бакин (1903, Днепропетровск — ?) — советский партийный деятель, начальник ГУИТЛиК  (Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний) МВД СССР в 1956—1958 годах.

Биография 
Родился в Днепропетровске. По национальности украинец. Образование общее среднее. Вступил в  ВКП(б) в 1930 г. 
 В 1916–1931 годах — ученик слесаря, кочегар, вальцовщик в городе Днепропетровске.
 В 1931–1932 годах учился в Высшей школе профдвижения ВЦСПС в Москве. 
 В 1932–1937 годах работал в ЦК профсоюза работников металлургической промышленности. 
 В 1938–1939 годах был заместителем секретаря парткома Наркомата тяжёлой промышленности СССР. 
 В 1939–1941 годах — секретарь парткома Наркомчермета СССР. 
 В 1941–1942 годах — 3-й секретарь Молотовского райкома ВКП(б) в городе Москве. 
 В 1942–1953 годах — председатель Исполкома Молотовского райсовета. 
 В 1953–1956 годах — начальник Управления материально-технического снабжения Моссовета. 
 С 4 апреля 1956 по 31 марта 1958 года начальник Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР.

С 1 мая 1958 года на пенсии по болезни.

Ссылки 
 Архив Александра Н. Яковлева. Биографический словарь
 ООВ1 
 ОКЗв

Примечания 

Начальники ГУЛАГа
Председатели районных (в городах) исполкомов СССР